Karvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Karvasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (4 ha)
2. Karvasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar